Joseph Ames kan syfta på:

* Joseph Ames (1619–1695), engelsk sjöofficer
 Joseph Ames (1689–1759), engelsk författare
 Joseph Alexander Ames (1816–1872), amerikansk konstnär
 Joseph Sweetman Ames (1864–1943), amerikansk fysiker